Stadtbezirk West steht für Stadtbezirke in folgenden Städten:
 Amsterdam, siehe Amsterdam West
 Bremen, siehe Bremen-West
 Dresden, siehe Dresden-West
 Frankfurt am Main, siehe Frankfurt-West
 Fürth, siehe Fürth West
 Halle (Saale), siehe Halle-West
 Ingolstadt, siehe Ingolstadt West
 Krefeld, siehe Krefeld-West
 Leipzig, siehe Leipzig-West
 Moskau, siehe Westlicher Verwaltungsbezirk (Moskau)
 Mönchengladbach, siehe Mönchengladbach West
 Münster, siehe Münster-West
 Plauen, siehe Stadtgebiet West (Plauen)
 Saarbrücken, siehe Stadtbezirk West (Saarbrücken)
 Stuttgart, siehe Stuttgart-West
 Zwickau, siehe Zwickau-West